Паспаул — село в Чойском районе Республики Алтай России. Административный центр Паспаульского сельского поселения.

География 
Расположено к востоку от Горно-Алтайска, в долине реки Малой Иши, в месте впадения реки Паспаул.

Население

Примечания

Ссылки 
 История Паспаула  

Населённые пункты Чойского района